Stalinprisen kan henvise til

 Stalins Fredspris, en pris indstiftet af Josef Stalin i 1949 og uddelt indtil 1955, senere kendt som Lenins fredspris
 Stalins Statspris for videnskab og ingeniørkunst, uddelt fra 1941 til 1954, senere kendt som USSR's statspris

en:Stalin Prize